In 1908/09 werd het achtste voetbalkampioenschap van Noordwest-Saksen gespeeld, dat georganiseerd werd door de Midden-Duitse voetbalbond. VfB Leipzig werd kampioen, maar omdat de competitie uitgelopen was en de Midden-Duitse eindronde al aan de gang was kon de club hier niet meer aan deelnemen.

1. Klasse

Groep A

Leipziger BC en Olympia Leipzig speelden niet tegen elkaar dit seizoen, beide wedstrijden werden als een nederlaag geteld.

 Play-off voor finale

Groep B

De wedstrijd Sportfreunde-Britannia Leipzig werd niet gespeeld en als nederlaag voor beide teams geteld.

Finale

De wedstrijd moest herspeeld worden omdat VfB de spelers Heinrich Riso en Leopold Richter moest afstaan aan het nationale elftal.

Degradatie play-off
De winnaar blijft in de hoogste klasse, de verliezer speelt nog een play-off tegen een tweedeklasser.

De wedstrijd werd tijdens de verlenging gestaakt omdat het te donker werd om te spelen.

2. Klasse

Groep A

Groep B

Het is niet meer bekend of Lipsia en Eintracht eerst nog tegen elkaar speelden om uit te maken wie aan de promotie play-off mocht deelnemen.

Promotie/degradatie play-off

Externe links
 Leipziger Fussballverband
  Euroleagues

Noordwest-Saksisch voetbalkampioenschap
Duits competitievoetbal 1908/09